Натуральне число 781
 781 рік до нашої ери
 781 рік нашої ери